Horley (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
Horley (Surrey), een plaats in het Engelse graafschap Surrey